Byal izvor peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бял извор, avec une seule majuscule) :
Byal izvor, village bulgare de l'obchtina d'Ardino, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Byal izvor, village bulgare de l'obchtina d'Opan, situé dans l'oblast de Stara Zagora.